Richard Gynge (né le  à Tyresö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Hammarby IF, il commence sa carrière en senior dans l'Allsvenskan, le deuxième échelon national en 2006. Il découvre l'Elitserien avec le Brynäs IF la saison suivante.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior le  contre la République tchèque lors de la Coupe Karjala.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
2012 : remporte le trophée Håkan-Loob.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Hammarby IF|| Allsvenskan|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Brynäs IF|| Elitserien|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Nybro Vikings IF|| Allsvenskan|| 37|| 21|| 18|| 39|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2007-2008|| Brynäs IF|| Elitserien|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| VIK Västerås HK|| Allsvenskan|| 17|| 1|| 6|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IK Oskarshamn|| Allsvenskan|| 10|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| IK Oskarshamn || Allsvenskan|| 44|| 17|| 24|| 41|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| AIK IF|| Allsvenskan|| 51|| 28|| 24|| 52|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| AIK IF|| Elitserien|| 51|| 12|| 11|| 23|| 22|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012|| AIK IF || Elitserien|| 55|| 28|| 16|| 44|| 14|| 12|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| rowspan=2|2012-2013|| OHK Dinamo || KHL || 22|| 9|| 4|| 13|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Lev Prague || KHL || 7|| 2|| 2|| 4|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 48|| 9|| 10|| 19|| 16|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 53|| 18|| 16|| 34|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Vaxjo Lakers HC || SHL || 46|| 21|| 23|| 44|| 24|| 13|| 5|| 7|| 12|| 6
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||57 || 24 || 16 || 40 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||49 || 14 || 18 || 32 || 16 || 16 ||8 || 8 || 16 || 6
|-
| 2018-2019 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||11 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020|| Vaxjo Lakers HC || SHL || 44|| 11|| 13|| 24|| 47|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Vaxjo Lakers HC || SHL || 49|| 17|| 15|| 32|| 14|| 14 || 5 || 5 || 10 || 0
|-
| 2021-2022|| Vaxjo Lakers HC || SHL ||  ||

Références 

Naissance en février 1987
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur de l'AIK IF
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HC Lev Prague
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Nybro Vikings IF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Traktor Tcheliabinsk